Paperino e il pranzo dei poveri (A Charitable Chore), nota anche con il titolo Paperino e il pranzo del Giorno del Ringraziamento, è una storia di 10 tavole scritta da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 147 di Walt Disney's Comics and Stories del dicembre 1952.

In Italia fu pubblicata la prima volta sul numero 62 di Topolino del 10 marzo 1953.

Personaggi 
Paperino
Gastone
Qui, Quo, Qua
Paperina

Trama 
Deciso a fare una buona azione, Paperino decide di aderire ad un'iniziativa che vuole che ogni bravo cittadino offra un pranzo gratis ad una persona meritevole ed indigente. 
Paperino pesca per caso il nome di suo cugino Gastone e dopo aver cercato inutilmente di rifiutarsi di invitarlo a pranzo, decide di fingersi partito con urgenza per la Florida. 
Gastone scopre la bugia e lo minaccia di informare la stampa a meno che non si rechino tutti per davvero in Florida. 
Qui, Gastone inizia a darsi alle spese pazze lasciando a Paperino i conti da pagare finché, esasperato, non lo abbandona su un isolotto al centro di una palude. Gastone riesce a salvarsi grazie alla sua fortuna e a Paperino non resterà che dover pagare anche le cure medico di Gastone prima di far ritorno a casa dove aggiungerà il proprio nome e quello dei nipoti nell'elenco degli indigenti.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi della Rosa n. 162 (15/12/1957)
Topolino n. 752 (26/4/1970) - Col titolo Paperino e il pranzo del Giorno del Ringraziamento
Complete Carl Barks n. 12 (1980)
Paperino n. 15B (9/1985)
Zio Paperone n. 43 (4/1993)
Paperino - Carl Barks n. 16 (12/2002)
Topolino Story n. 5 (2/5/2005)
La grande dinastia dei paperi n. 4 (18/2/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks